Bernardo je lahko:
 Bernardo (osebno ime)
 Bernardo (priimek)